Международная Теологическая комиссия (возможный перевод Международная Богословская комиссия) () — дикастерия Римско-католической церкви, имеющая в составе до 30 католических богословов со всего мира. Эти богословы назначаются папой по предложению кардинала-префекта Конгрегации доктрины веры на возобновляемый пятилетний срок и, как правило, встречаются лично один раз в год, в течение недели. Функцией Международной Теологической комиссии заключается в консультировании Учительства Церкви, в частности, Конгрегации доктрины веры — важнейшей дикастерии Римской курии. Префект Конгрегации доктрины веры является по должности председателем Международной Теологической комиссии, место пребывания которой находится в Риме. По словам Йозефа Ратцингера — бывшего Папы Бенедикта XVI, возглавлявшего Конгрегацию доктрины веры с 1981 по 2005 г.г. — идея для этой группы была выдвинута на первой постсоборной Генеральной ассамблеи Синода епископов в 1967 году.

Руководство Международной Теологической комиссии

Председатели Комиссии 
 кардинал Франьо Шепер — (11 апреля 1969 — 25 ноября 1981);
 кардинал Йозеф Ратцингер — (25 ноября 1981 — 2 апреля 2005);
 кардинал Уильям Левада — (13 мая 2005 — 2 июля 2012);
 кардинал Герхард Людвиг Мюллер — (2 июля 2012 — 1 июля 2017);
 кардинал Луис Франсиско Ладария Феррер — (1 июля 2017 — по настоящее время).

Генеральные секретари Комиссии 
 монсеньор Филипп Делей — (1972 — 1989);
 священник Жорж Коттье, O.P., — (март 1989 — октябрь 2003);
 священник Луис Франсиско Ладария Феррер, S.J., — (8 марта 2004 — 22 апреля 2009);
 священник Шарль Мореро, O.P., — (22 апреля 2009 — 26 ноября 2011);
 священник Серж-Тома Бонино, O.P., — (8 марта 2011 — по настоящее время).

Заместитель секретаря Комиссии 
 монсеньор Йозеф Томко — (1969 — 1971);
 монсеньор Йозеф Златнанский — (1971 — 1974);
 монсеньор Пьер Жарри — (1974 — 1985);
 священник Адриано Гарути, OFM — (1985 — 1986);
 монсеньор Пьер Жарри — (1987 — 1994);
 монсеньор Дамиан Мардзотто — (1995 — 2003);
 монсеньор Гвидо Поццо — (2003 — 2009);
 монсеньор Чарльз Джон Браун — (2009 — 2011);
 монсеньор Кшиштоф Харамса — (2011 — 2015);

Литература 
 Malone, Richard and John R. Connery eds. Contemporary perspectives on Christian marriage: propositions and papers from the International Theological Commission (Chicago: Loyola University Press, 1984).
 Sharkey, Michael ed. International Theological Commission: Texts and Documents, Volume 1, 1969-1985 (San Francisco: Ignatius, 1989).
 Sharkey, Michael and Thomas Weinandy eds. International Theological Commission: Texts and Documents, Volume 2, 1986-2007 (San Francisco: Ignatius, 2009).

Ссылки 
 официальный ватиканский сайт Международной Теологической Комиссии.

Примечания 

Римская курия